

Особистості

Велика Британія 
 Альфред Редкліф-Браун — соціально-культурний антрополог.
 Енн Редкліфф — письменниця.
 Деніел Редкліфф — актор.
 Пола Редкліфф — легкоатлетка.